Bosättning kan syfta på:

 Bosättning – ett begrepp som används inom arkeologin, se boplats
 Bosättning – en ny boplats, se nybyggare

Se även
 Israeliska bosättningar
 Bosättningen i Ulster